Раміз Юнус (нар. 3 листопада 1959) — азербайджанський політолог. З 2003 р. мешкає у США. Політичний експерт американських медіа та аналітичних центрів США.

Раніше був керівником апарату уряду Азербайджану, керуючим справами парламенту країни. У 2022-23 рр. — активний учасник української блогосфери. Рідний брат відомого азербайджанського сходознавця та конфліктолога Аріфа Юнусова.

Джерела 
 Політолог Раміз Юнус: «Місце Росії в G7 і G20 тихо-тихо займає Україна» ФОКУС

Політологи